Свети Николай Рибарски може да се отнася за:

 Свети Николай Рибарски, църква в Костур, Гърция, от XV век
 Свети Николай Рибарски, църква в Бер, Гърция, от XVI век